Cancrin
 
 George Cancrin, ministre en Russie, (1774-1845) ;
 Franz Ludwig Cancrin, père du précédent (1738-1816).

Homonymie de patronyme